Huter ist der Familienname folgender Personen:

 André Huter (* 1992), deutscher Schriftsteller und Erzieher
 Andreas Huter (1838–1910), österreichischer Bildschnitzer
 Carl Huter (1861–1912), deutscher Alternativmediziner
 Diepolt Huter (~1505–1546), Schweizer Geistlicher 
 Franz Huter (1899–1997), österreichischer Landeshistoriker
 Josef Huter (1843–1906), österreichischer Architekt 
 Josef Franz Huter (1777–1842), österreichischer Baumeister 
 Rupert Huter (1834–1919), österreichischer Botaniker
 Sepp Huter (1929–2001), österreichischer Kapellmeister und Komponist

Siehe auch:
 Hutter
 Hutterer (Begriffsklärung)
 Hüter